Pfalz-Gelnhausen ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Bernhard (Pfalz-Gelnhausen) (1697–1739), Pfalzgraf und Herzog von Zweibrücken-Birkenfeld zu Gelnhausen
 Johann (Pfalz-Gelnhausen) (1698–1780), Pfalzgraf und Herzog von Zweibrücken-Birkenfeld zu Gelnhausen
 Johann Karl (Pfalz-Gelnhausen) (1638–1704), Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Baiern, von Zweibrücken-Birkenfeld zu Gelnhausen, Graf zu Veldenz und zu Sponheim
 Wilhelm von Pfalz-Gelnhausen (1701–1760), Pfalzgraf von Zweibrücken-Birkenfeld zu Gelnhausen und kaiserlicher Generalfeldmarschall

Siehe auch:
 Pfalz Gelnhausen, Kaiserpfalz Gelnhausen, auch Barbarossaburg genannt.
 Pfalz-Birkenfeld
 Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld-Gelnhausen